Diese Episodenliste enthält alle Episoden der US-amerikanischen Fernsehserie Aladdin. Zwischen 1994 und 1995 entstanden in drei Staffeln insgesamt 86 Episoden.

Die Reihenfolge der Episoden in der nachfolgenden Tabelle entspricht der Ausstrahlung auf Super RTL. Bei den ersten beiden Staffeln (Folge 1–78) orientierte man sich an der Produktionsreihenfolge, nicht der Reihenfolge der Erstausstrahlung in den USA. Dort liefen die Episoden in abweichender Reihenfolge und die Staffeln wurden vermischt. Bei den Folgen der dritten Staffel (Folge 79–86) hielt man sich bei der dortigen Ausstrahlung an die Produktionsreihenfolge, während die Reihenfolge hierzulande abweicht.

Staffel 1 – Disney Afternoon

Staffel 2 – CBS

Staffel 3 – CBS

Einzelnachweise 

Aladdin